Santo Isidoro peut désigner :
au Portugal :
, paroisse civile de la municipalité de Mafra, située dans le district et la région de Lisbonne ;
, paroisse civile de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto et la région Nord.

Voir aussi
Page d'homonymie  : toponymes de langue française.
Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole.
Page d'homonymie  : section sur les saints chrétiens de ce nom.
Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole, situés aux États-Unis.